Ickrath ist der Familienname folgender Personen:

 Joachim Ickrath (* 1940), deutscher Künstler
 Sebastian Ickrath (* 1965) deutscher Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Ikrath